Il doppio del torneo di tennis Mexico City Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vijay Amritraj e Anand Amritraj che hanno battuto in finale Fred McNair e Raúl Ramírez 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Fred McNair /  Raúl Ramírez (finale)
 Lito Álvarez /  Antonio Muñoz (quarti di finale)

 Russell Simpson /  Van Winitsky (semifinali)
 Vijay Amritraj /  Anand Amritraj (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mexico City Open 1978